Il singolare del Tasmanian International 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Kim Clijsters era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Rita Grande ha battuto in finale 0–6, 6–3, 6–3  Jennifer Hopkins.

Teste di serie

  Amy Frazier (quarti di finale)
  Elena Lichovceva (quarti di finale)
  Kristina Brandi (quarti di finale)
  Anne-Gaëlle Sidot (quarti di finale)

 Cara Black (semifinali) 
 Ruxandra Dragomir (semifinali) 
 Anna Smashnova (secondo turno) 
 Sarah Pitkowski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tasmanian International 2001